De Plein Vent Studio é uma gravadora da França. Essa empresa está associado com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica - IFPI.

Ligações externas
 Página oficial

Gravadoras da França
Membros da IFPI